Грозинська ЗОШ І—ІІІ ступенів — загальноосвітний навчальний заклад (школа І-ІІІ ступенів) Коростенської районної ради Житомирської області в с. Грозине Коростенського району Житомирської області.

Загальні дані 

Грозинська  ЗОШ І-ІІІ ступенів є власністю територіальних громад Коростенського  району та підпорядкована  Коростенській районній раді Житомирської області. ОКПО: 22056254,

Централізоване фінансування закладу здійснюється відділом освіти Коростенської РДА.

Станом на кінець 2009  року учнівський контингент школи становив 241 учень. Середня наповнюваність класів становить 16 учнів.

Керівництво здійснюється адміністрацією школи: 
 Харченко Ігор Володимирович, директор;

Цікаві сторінки в інтернеті 
http://vo-korrda.at.ua/news/vitaemo_prizeriv_oblasnikh_olimpiad/2013-02-19-18 

http://creativ-vpu.blogspot.com/p/blog-page_45.html

З історії школи 

Історія  школи розпочинається  з 1 вересня 1963 року і тісно пов’язана з розбудовою дослідної сільськогосподарської станції (1948) та створеного (1960) на її базі радгоспу, які очолював Зубенко (у подальшому заступник Міністра сільського господарства УРСР).

Перший директор - Мільчуцький Валентин Сергійович, заслужений вчитель УРСР.

До того часу діти із Сингаїв та Грозине ходили до початкової школи в с.Сингаї, а після її закінчення – до Немирівської восьмилітки або до шкіл м.Коростень.
На відкриття в 1964 році нова школа прийняла 200 учнів з Сингаїв, Немирівки, Грозине, Новаків, Майданівки та Шатрищ, а вже в 1965 році  вперше відбувся випуск 11 класу Грозинської загальноосьвітньої школи.

На початок 70-х років XX століття кількість учнів вже перевищила розрахункову – 300, що явно не задовольняло наявні потреби у навчанні великої кількості дітей, тому в господарським способом  були здійсненеі прибудови нових навчальних класів, їдальні та гуртожитку (длЯ учнів віддалених сіл). У такому стані вона  використовується і донині.

Такі  педагоги  як:  Мільчуцький Валентин Сергійович, заслужений вчитель УРСР, Мільчуцька Єлизавета  Степанівна, заслужений вчитель УРСР, Носенко Григорій Йосипович, заслужений вчитель УРСР, Обиход Галина Іванівна, Обиход Аркадій Антонович, Яценко Валентин Іванович, Яценко Галина Леонідівна, Вознюк Ольга Олексіївна, Білошицький Петро Петрович, Чудаківський Валентин Васильович, Чудаківська Марія Володимірівна, Жабровець Ольга Іванівна, Черниш Володимир Захарович, у тому числі і їх учні,  створювали велич Грозинської школи.

У радянські часи школа жила надзвичайно активним життям: працював клуб інтернаціональної дружби, потужні піонерська та комсомольські організації. Для дозвілля учнів були створені гуртки ракетного та літакомоделювання,   спортивні секції з волейболу, легкої атлетики, бального танцю тощо.

Сьогодення Грозинської школи 

Останнім часом (1990—2009-і рр.) Грозинська школа зазнала якісних та структурних змін, постійно відбувалось впровадження інноваційних технологій навчання та виховання школярів. 
 
Нині матеріальна база для проведення навчально-виховного процесу є досить потужною.  До послуг учнів та вчителів два сучасні комп'ютерні кабінети,  підключені до мережі Інтернет.

Уроки трудового навчання проходять у обладнаних майстернях слюсарної та столярної справи, на земельних ділянках. Уроки спортивної культури проводяться в спортивному залі та на обладнаному спортмайданчику, що містить спортивні споруди та  поля для ігрових видів спорту.

Учні молоших класів забезпечені свіжим харчуванням, старші учні та працівники можуть скористатися послугами буфету. Учні з віддалених сіл живуть в гуртожитку. Крім цього, працює програма «шкільний автобус»

Виховні заходи, шкільні свята проходять у великому спортивному залі. 
  
У Грозинській школі постійно відбуваються виховні заходи: організовуються вечори відпочинку старшокласників, дискотеки тощо.  Щорічно, першої суботи лютого,  проводиться традиційна зустріч з випускниками.

Учні Грозинської школи стають переможцями, призерами районних та обласних змагань, предметних олімпіад, різноманітних конкурсів, чим сприяють покращенню рейтингу школи та Коростенського району серед освітянських закладів.

Розпорядженням голови Коростенської районної державної адміністрації від 24.06.2010 р. №288 Грозинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів реорганізована в Грозинську гімназію.

Галерея  

Грозине
Г
Г